

Іст-Гамптон — місто, штат Коннектикут
 Іст-Гамптон — місто, штат Нью-Йорк
 Іст-Гамптон — селище, штат Нью-Йорк